Человеческий фактор — многозначный термин, описывающий возможность принятия человеком ошибочных или алогичных решений в конкретных ситуациях.
 «Человеческий фактор» — журнал по социальной и промышленной психологии, издаётся «Межрегиональной эргономической ассоциацией».
 
  — армянская телепередача.
 «Человеческий фактор» — песня группы «Коммунизм».
 Фильмы телесериала «За гранью возможного»:
 «Человеческий фактор» () — 8 серия 1 сезона (1963).
 «Человеческий фактор» () — 21 серия 7 сезона (2002).